Vachonobisium är ett släkte av spindeldjur. Vachonobisium ingår i familjen Gymnobisiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klokrypare
Vachonobisium